Çingiz Mustafayev – giornalista azero
 Çingiz Mustafayev – cantante azero